Bazooka, een anti-raket wapen
Muziekgroep
Bazooka (Nederlandse band), een Nederlandse band opgericht in 1979
Bazooka (Amerikaanse band), een jazzband opgericht in 1990
Bazooka (Taiwanese band), een trashband uit Taiwan
Bazooka (collectief), een Frans collectief dat actief is in grafische vormgeving
Overig
Bazooka (kauwgum), Amerikaans merk kauwgum
Bazooka (instrument), blaasinstrument vernoemd naar het anti-raket wapen